Сборная Центральноафриканской республики представляет Центральноафриканскую Республику (ЦАР) на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Федерация центральноафриканского футбола.ЦАР ни разу не проходила квалификацию ни на чемпионат мира, ни на Кубок африканских наций.

Чемпионат мира по футболу 
 1930 до 1974 — не участвовала
 1978 — забрала заявку
 1982 — дисквалифицирована
 1986 до 1998 — не участвовала
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — забрала заявку
 2010 — забрала заявку
 2014 до 2022 - не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1972 — не участвовала
 1974 — дисквалифицирована
 1976 — забрала заявку
 1978 — 1986 — не участвовала
 1988 — не прошла квалификацию
 1990 — 1994 — не участвовала
 1996 — забрала заявку
 1998 — дисквалифицирована
 2000 — забрала заявку
 2002 — не прошла квалификацию
 2004 — не прошла квалификацию
 2006 — забрала заявку
 2008 — не участвовала
 2010 — забрала заявку
 2012 — 2021 — не прошла квалификацию

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Франсуа Зауи для участия в матчах отборочного турнира Кубка африканских наций 2022 против сборной Марокко (13 ноября 2020) и (17 ноября 2020).
 Игры и голы приведены по состоянию на 19 ноября 2019 года:

Примечания

Ссылки 
 Сборная ЦАР на сайте ФИФА 

ЦАР
сборные ЦАР